Hari – uno dei nomi della divinità dell'induismo Vishnu
 Hari – fiume dell'Asia centro-meridionale
 Hari – zona amministrativa dell'Etiopia
 Badr Hari – kickboxer marocchino
 Konrad Hari – sciatore alpino svizzero

Pagine correlate 

Hary (disambigua)
Mata Hari (disambigua)